MI, Mi eller mi kan avse:

 MI – hjärtinfarkt (en Myocardial infarction)
 MI – en hjärtklaffsjukdom, se Mitralisinsufficiens
 mi – koden för Maori enligt ISO 639-1
 Mi – binärt prefix, se Mebi
 MI – den amerikanska delstaten Michigan.
 Mi – bok i Bibeln, se Mikas bok
 MI – en specifik samtalsmetod från engelskans motivational interviewing, se Motiverande samtal
 MI – IATA:s kod för Silkair
 Mi – den tredje tonen i den diatoniska skalan, se Solmisering
 MI – Mission: Impossible (olika betydelser)